Floßbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Floßbach (Eckbach), linker Zufluss des Eckbachs in Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Floßbach (Isenach), auch Floßgraben oder Floßkanal, früher auch Flotzbach oder Flotzbachgraben, rechter Zufluss der Isenach bei Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Floßbach (Krähenbach) – zwei Zuflüsse des Krähenbachs (zur Gauchach, zur Wutach) auf dem Stadtgebiet von Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Floßbach (Krähenbach, Oberlauf), Oberlaufname desselben im Gemeindegebiet von Friedenweiler und bis nahe an den Weiler Krähenbach der Stadt
 Floßbach (Krähenbach, Zufluss) rechter Zufluss nach dem Weiler Krähenbach der Stadt
 Floßbach (Kürtener Sülz), linker Zufluss der Kürtener Sülz bei Jörgensmühle, Gemeinde Wipperfürth Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Floßbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs bei Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Floßbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Rieschweiler-Mühlbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Floßbach (Speyerbach), linker Nebenarm des Speyerbachs in der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Flosbach
 Floß (Begriffsklärung)
 Floßgraben (Begriffsklärung)